Чемпионат Европы по конькобежному спорту 1951 года прошёл 27 — 28 января в Осло (Норвегия). Чемпионат проводился только среди мужчин на дистанциях 500 метров, 1500 метров, 5000 метров и 10000 метров. В соревнованиях принимали участие 16 конькобежцев из 5 стран. Чемпионом Европы стал норвежский скороход Яльмар Андерсен, призёрами — нидерландец Вим ван дер Ворт и норвежец Henry Wahl.

Результаты 

 * = с падением
 NC = не отобрался на заключительную дистанцию

Чемпионаты Европы по конькобежному спорту
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии
1951 год в конькобежном спорте
Январь 1951 года
1951 год в Норвегии
Международные спортивные соревнования в Осло
Чемпионаты Европы в 1951 году